Села:
 Гонорівка — Вінницька область, Піщанський район
 Гонорівка — Вінницька область, Ямпільський район
 Гонорівка — Хмельницька область, Волочиський район